Filobasidiaceae är en familj av svampar. Filobasidiaceae ingår i ordningen Filobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Filobasidiaceae